Olaszország
Rivalta Bormida, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Rivalta di Torino, város Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében